Estraden steht für:

 Estraden (Schiff), finnisches Schiff
 Estraden (Band), schwedische Pop-Band